Scilly Islands kan syfta på följande platser:

Papua Nya Guinea 

 Talele Islands, öar, East New Britain,

Storbritannien 

 Scillyöarna, grevskap, England, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar